Ижевское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Ижевское — село в Аршалынском районе Акмолинской области.

Россия 
 Ижевское — посёлок в Светловском городском округе Калининградской области.
 Ижевское — село в Спасском районе Рязанской области.
 Ижевское — ранее, в литературе, название заводского селения Ижевский Завод.